Liu Hsziao-mej (1972) kínai női sprinter, olimpikon
 Liu Hsziao-mej (1985) kínai kézilabdázónő, olimpikon